Habitatrichtlijngebied (België)
Habitatrichtlijngebied (Nederland)